Triplane steht für:
 einen symmetrischen Blockplan, siehe Symmetrischer Blockplan #Triplane
 einen Dreidecker, insbesondere:
 Avro Triplane, britisches Flugzeugmodell
 Sopwith Triplane, britisches Flugzeugmodell